Die 15. Rugby-League-Weltmeisterschaft fand 2017 in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea statt. Im Finale gewann Australien 6:0 gegen England und gewann damit die WM zum elften Mal.

Qualifikation

Austragungsorte

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Intergruppenspiele

Finalrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Fernsehübertragung 
In Deutschland hat die ProSiebenSat.1 Media die Übertragungsrechte an der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2017 erworben. Während alle Spiele auf den kostenlosen Live-Streamingdiensten Sportdeutschland.TV und ran.de gezeigt wurden, wurden sechs ausgewählte Spiele im Rahmen der Fernsehsendung ran Rugby auf dem Free-TV-Sender ProSieben Maxx ausgestrahlt. Pro Spieltag wurde ein Samstagsspiel, das dritte Viertelfinalspiel, das zweite Halbfinalspiel und das Finalspiel am frühen Samstagmorgen live auf ProSieben Maxx gezeigt. Sonntags wurden weitere ausgewählte Spiele in voller Länge re-live, also als Aufzeichnung, ebenfalls auf dem Free-TV-Sender ausgestrahlt.

In Österreich und in der Schweiz waren diese Übertragungen ebenfalls verfügbar.

Weblinks 
 Rugby-League-Weltmeisterschaft 2017 auf rugbyleagueproject.org

Einzelnachweise 

 
Sportveranstaltung in Australien
Sportveranstaltung in Neuseeland
Sportveranstaltung in Papua-Neuguinea